La distribution collaborative consiste à créer un nouveau canal de distribution, entre les distributeurs et les consommateurs finaux, basé sur le principe de l'économie collaborative.

Il a pour objectif d'utiliser un modèle économique déjà existant de type C to C. Les consommateurs prennent le rôle de distributeur en assurant la distribution des produits ou services pour le compte d'autres utilisateurs.

Notes et références 

Type de commerces